Fornari ist der Familienname folgender Personen:
 Carmine Fornari (* 1951), italienischer Regisseur und Drehbuchautor
 Franco Fornari (1921–1985), italienischer Psychiater
 Raffaele Fornari (1787–1854), italienischer Kardinal